Флаг Демя́нского муниципального района Новгородской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 29 сентября 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2091.

Флаг составлен на основании герба Демянского района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции и является официальным символом Демянского района.

Описание флага 
Первый флаг района был утверждён решением Демянского районного Совета от 7 июля 2005 года № 277. Описание флага гласило:

Флаг Демянского района — прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — зелёного цвета, средней — белого цвета, нижней — зелёного цвета. В центре белой полосы — герб Демянского района.

Герб Демянского района представлял собой четырёхугольный геральдический щит, разделённый на две равные части. В верхней части щита — Герб Новгородской области, в нижней — золотой ржаной сноп.

29 сентября 2005 года, решением Демянского районного Совета № 318, по рекомендации Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, были изменены рисунки и описания герба и флага района:

Флаг муниципального образования Демянский муниципальный район представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: синего (вверху, шириной в 3/2 от ширины полотнища) и жёлтого цветов. В центре полотнища — фигура герба Демянского муниципального района: сноп жёлтого цвета высотой в 1/2 от ширины полотнища.

Примечания 

Демянский район
Флаги с изображением снопа